Плана је насеље у Србији у општини Параћин у Поморавском округу. Према попису из 2011. било је 1144 становника.

Овде се налази Запис Гајића храст (Плана).

Демографија 
У насељу Плана живи 1054 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 45,7 година (43,9 код мушкараца и 47,6 код жена). У насељу има 354 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,51.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Незванична презентација „Пландор“
 Незванични портал села „Пландора“

Насељена места у Параћину
Насељена места у Поморавском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији